Coppa di Francia 2020-2021 – edizione del torneo di calcio francese
 Coppa di Francia 2020-2021 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio
 Coppa di Francia 2020-2021 – edizione del torneo di calcio femminile francese
 Coppa di Francia 2020-2021 – edizione del torneo di hockey su pista francese
 Coppa di Francia 2020-2021 – edizione del torneo di pallacanestro maschile francese
 Coppa di Francia 2020-2021 – edizione del torneo di pallavolo femminile francese